

Хора-Сірма — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Хора-Сірма — присілок, Ішацьке сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Хора-Сірма — присілок, Яниське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія